Сметьево — название нескольких населённых пунктов:
 Сметьево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Сметьево — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.